Štěchovice est un toponyme qui peut désigner :

Štěchovice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Štěchovice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie